3-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов.

Чемпионский титул защищал «Ансат» (Павлодар). После прошлого сезона Высшую лигу покинули «Достык», «Динамо», «Ажар», «Мунайшы», «Кайсар», «Енбек», «Карачаганак», «Намыс» и «Талдыкорган».

Регламент 

Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Команды, занявшие 15 и 16 места, выбывали в Первую лигу.

За победу в матче начислялось 2 очка, за ничью — 1 очко. Проигравшие команды очки не получали.

Определение мест в случае равенства очков 

В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей.

Участие команд в азиатских кубках 

По итогам чемпионата команда, занявшая первое место, получала право участия в Азиатском кубке чемпионов  сезона-1995.

Обладатель Кубка Казахстана 1994 года получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии сезона-1995.

Участники 

Участниками третьего чемпионата Казахстана стали 16 клубов. Двумя командамии был представлен Шымкент, одной командой были представлены Акмола, Актюбинск, Алма-Ата, Джамбул, Караганда, Костанай, Павлодар, Семипалатинск, Темиртау, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, Хромтау и Экибастуз.

Изменения 

По итогам сезона-1993 Высшую лигу покинули:

 «Достык» (Алма-Ата) — 7-е место (расформирован)
 «Динамо» (Алма-Ата) — 18-е место
 «Ажар» (Кокшетау) — 19-е место
 «Актау» — 20-е место
 «Кайсар» (Кызылорда) — 21-е место
 «Енбек» (Жезказган) — 22-е место
 «Карачаганак» (Аксай) — 23-е место
 «Намыс» (Алма-Ата) — 24-е место
 «Талдыкорган» (Талдыкорган) — 25-е место

По решению федерации футбола место в Высшей лиге сохранили:

 «Елимай» (Семипалатинск) — 17-е место (получил квоту ФК «Достык»)

География соревнований

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1994 на сайте FootballFacts.ru
 Чемпионат Казахстана – 1994 на сайте "Казахстанский футбол"

1994
Футбол в Азии в 1994 году
Футбол в Казахстане в 1994 году